Sułowo (Ermland-Mazurië) - dorp in Ermland-Mazurië, Polen
 Sułowo (West-Pommeren) - dorp in West-Pommeren, Polen